CJD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Candilejas (Colombia)
 Creutzfeldt-Jakob disease, in italiano malattia di Creutzfeldt-Jakob